algemeen, in het Duits, het centrale gedeelte van een burcht
Tegenwoordig wordt de term in een vergelijkbare betekenis als het Nederlandse bastion gebruikt voor een plaats waar een vereniging of partij sterk vertegenwoordigd is.
Hochburg, de ruïne van het markgraafschap Hachberg in Baden-Württemberg
Hochburg-Ach, een gemeente in Opper-Oostenrijk